101-й квартал — міський квартал у Кременчуці
 Квартал А101 — міський квартал у «Новій Москві»